Cortodera kochi  — вид жуков-усачей из подсемейства усачиков. Распространён в Израиле. Взрослые насекомые посещают цветки различных астровых.

Примечания 

Кортодеры
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1935 году
Эндемики Израиля